Helmschmied ist der Familienname folgender Personen:
 Desiderius Helmschmied (* 1513; † nach 1578), Plattner in Augsburg
 Kolman Helmschmied (* 1470/71; † 1532), Plattner in Augsburg
 Lorenz Helmschmied (* zwischen 1450 und 1455; † 1515), Plattner und Harnischmacher in Augsburg